Facultad era un apeadero ubicado en la ciudad capital Homónima, en el Departamento Homónimo en la Provincia Homónima, República Argentina.

Servicios 
Se encuentra precedida por el Apeadero Kilómetro 1 y antecedida por el Apeadero Palmera.

Referencias

Véase también 
Ferrocarril Económico Correntino

Facultad
Corrientes (Capital)